Stauden steht für

 eine unsystematische Gruppe ausdauernder Pflanzen, siehe Staude
 Staudengrund am Maschsee, in den 1930er Jahren angelegte Parkanlage in Hannover

Stauden ist der Name folgender Orte:
 in Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Stauden, Zusammenfassung einiger Orte im Landkreis Augsburg
 Stauden (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim
 Stauden (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach
 Stauden (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn
 Stauden (Pfaffing), Ortsteil der Gemeinde Pfaffing, Landkreis Rosenheim
 Stauden (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 in Österreich
 Stauden (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Stauden (Gemeinde Gschnitz), Ortsteil von Gschnitz, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 historisch
 Name im 2. Weltkrieg für den Ort Cirkovce in der Gemeinde Kidričevo
sowie:
 Stauden (Hügelland), der südliche Teil des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder

Siehe auch:
 Staude (Begriffsklärung)